Серія B сезону 2018–19 (відома як Серія BKT через спонсорські доводи) є 87-й сезон Серії B в Італії з моменту заснування у 1929 році.

Усього 19 команд брали участь у сезоні 2018–19, замість звичних 22 команд, через виключення Барі, Чезени та Авелліно 1912. 12 команд залишились с сезону 2017-18, 4 було підвищено з Серії C (Ліворно, Падова, Лечче, Козенца) та 3 понизилсь з Серії A (Кротоне, Верона, Беневенто).

Команди

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф на підвищення

Плей-оф на пониження 

|}

Бомбардири 

Note
1Гравець забив 1 гол в плей-оф.
2Гравець забив 2 голи в плей-оф.
3Гравець забив 3 голи в плей-оф.
Оновлено: 30 травня 2019

Примітки 

2019
2018 у футболі
2019 у футболі
2018 в італійському спорті
2019 в італійському спорті